Ра́ша или Ра́шов (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гроспоствиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается на западном склоне холма Тромберг (Любин) при автомобильной дороге 96 на север от административного центра коммуны Гроспоствица.

Соседние населённые пункты: на cевере — деревня Бельшецы, на юге — административный центр коммуны Гроспоствиц, на западе — деревня Дебсецы коммуны Обергуриг и на северо-западе — деревня Дженикецы.

История 
Впервые упоминается в 1399 году под наименованием Raschaw.

С 1934 года входит в современную коммуну Гроспоствиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Raschaw, 1399
 Rasschaw, Rasschow, 1404
 Raschan, 1419
 Raschow, 1452
 Raschen, 1599
 Rasche, 1732
 Raschau, 1791
 Rascha (Raschau), 1908

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 236 человек (из них — 191 серболужичанин (81 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Каменный дорожный указатель, на дороге в сторону Дромберга, 19 век (№ 09252774).
 Каменный памятный знак в честь Йоганна Готлоба Постеля, 1846 год (№ 09252775).
 Гостиница «Zum Drohmberg», Bautzener Straße 30, 1836 год (№ 09252756).

Примечания

Ссылки 
 Rascha/ Rašow, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Rascha, Oфициальный сайт коммуны Гроспоствиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гроспоствиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области